Palij je lahko:
 palij (oblačilo)
 palij - del ornata v RKC